Колин Белл:
 Белл, Колин (1946—2021) — английский футболист и тренер.
 Белл, Колин (род. 1961) — английский футболист и тренер.
 Белл, Колин (род. 1979) — маврикийский футболист.
 Белл, Колин (1938—2021) — британский журналист.